Андрій Шут (1790—1873) — український кобзар
 Джонні Шут (Жан Шут;  1941) — французький футболіст, воротар

Див. також 
 «Король и Шут» — російський рок-гурт
 «Блазень» (, ) — балет С. С. Прокоф'єва
 Шутов
Блазень